Vescovi, plurale di vescovo, può riferirsi a:

Cognomi
Angelo Vescovi – biologo e farmacologo italiano (1962)
Gino Vescovi – imprenditore e dirigente sportivo italiano (1905-1985), fondatore della Vescovi Caffè
Francesco Vescovi – cestista, allenatore e dirigente sportivo italiano (1964)
Giovanni Vescovi – scacchista brasiliano (1978)
Joe Vescovi – musicista italiano (1949-2014)
Manuel Vescovi – politico e imprenditore italiano (1970)
Raffaello Vescovi – calciatore italiano (1940)
Renzo Vescovi – regista teatrale italiano (1941-2005)

Edifici
Palazzo dei Vescovi – sede vescovile dell'XI secolo convertita in museo a Pistoia
Villa Vescovi – villa veneta seicentesca a Dolo
Villa dei Vescovi – villa veneta rinascimentale a Luvigliano, frazione di Torreglia

Altro
Guerre dei Vescovi – conflitti tra Carlo I d'Inghilterra e i covenanti scozzesi nel XVII secolo

Pagine correlate 
 Tre Vescovi